Рамон Фарнуэль и Монторси (Берга, 1769 — там же, год неизвестен), плотник по профессии. Автор изобретения прядильного станка во времена Промышленной Революции. Его машина, названная бергедана («berguedana» или «maixerina»), использовалась до 1870 года благодаря росту производительности. 130 зубцов его машины опережали «Прялку Дженни» Джеймса Харгривса, у которой было только 40 зубцов. Это изобретение имело большое значение для развития хлопковой индустрии Каталонии.

Литература 
 Ribas, Isabel: Màquines i vapors. El procés d’industrialització (segles XVIII i XIX). Barcelona, Barcanova, 1991; page 44.

Ссылки 
 Ramon Farguell i Montorcí
 LA INDUSTRIA TEXTIL: ACTES DE LES V JORNADES D’ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL D, Volume 23 of Cultura, tècnica i societat — Marcombo, 2002, ISBN 9788426713322 — «5. Notes sobre els „invertors“ de la berguedana: Ramon Farguell i Montorci i els seus germans», page 163

Изобретатели Испании